Slovo Angara má více významů:

 geografie
 Angara – řeka na jihovýchodě Sibiře v Rusku
 Perevalnoje – do 1945 Angara, vesnice na Krymu
 Horní Angara – řeka v Rusku ústící do jezera Bajkal
 Angarský průsmyk – horský průsmyk na Krymu

 technika
 Rakety Angara – rodina ruských nosných raket
 Angara – původní krycí jméno kosmodromu Pleseck
 Angara (ledoborec) – ledoborec a plovoucí muzeum
 Angara – sovětský/ruský protiletadlový raketový komplex S-200A

příjmení 
 Edgardo Angara – filipínský politik (ministr a senátor)

jiné
 Angara (balet) – balet sovětského skladatele Andreje Ešpaje
 Angara – v letech 1961–1967 název sovětského fotbalového klubu FK Zvezda Irkutsk
 FK Angara Angarsk – zaniklý sovětský/ruský fotbalový klub
 Aviakompanija Angara – ruská letecká společnost
 Angara (Incká říše) – provincie v Contisuyu, jedné ze čtyř částí říše Inků, na území současného departementu Arequipa

Reference